Фіна́л чемпіона́ту сві́ту з футбо́лу 1930 — футбольний матч, у якому розігрувалося перше звання чемпіона світу з футболу. Матч відбувся 30 липня 1930 року на стадіоні Сентаріо у столиці Уругваю — місті Монтевідео. Звання першого в історії чемпіона світу з футболу розігрували господарі турніру, збірна Уругваю, та збірна Аргентини. Матч завершився перемогою уругвайської збірної з рахунком 4:2.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайті ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу
Чемпіонат світу з футболу 1930
1930
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Уругваю з футболу
Події 30 липня
Липень 1930
1930 в аргентинському спорті